Савлух-Су-Богаз - перевал у горах Криму, район Бабулан-яйли.
 Савлух-Су - каптоване джерело в Криму. 
 Савлух-Су (річка) - річка, притока р. Альма, Крим.